Stripped або Strip може значити:

Музика 

 «Strip» — альбом Адама Анта.
 «Strip» — альбом гурту «The Chameleons».
 «Stripped» — сингл гурту «Rammstein».
 «Stripped» — сингл гурту «Depeche Mode».
 «Stripped» — альбом Крістіни Агілери.
 «Stripped» — альбом гурту «The Rolling Stones».
 «Stripped» — альбом гурту «Pretty Maids».